Haubrichs ist der Familienname folgender Personen:

Willy Haubrichs (1911–1982), deutscher Jurist und Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler
Wolfgang Haubrichs (* 1942), germanistischer Mediävist